David Díaz (n. 1976), pugile statunitense
 David Díaz Rivero (n. 1964), cestista venezuelano